Capito ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Capito (1602–1655), deutscher evangelischer Theologe
 Jost Capito (* 1958), deutscher Automobilmanager
 Karl-Friedrich Capito (1931–2002), deutscher Rallyefahrer 
 Paul Capito (1849–1927), deutscher Hüttenbesitzer
 Shelley Moore Capito (* 1953), US-amerikanische Politikerin
 Volker Capito, deutscher Rallyefahrer 
 Wolfgang Capito (1478–1541), deutscher Reformator

Capito ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:
 Cossutianus Capito, römischer Senator

 Publius Gabinius Capito († 63 v. Chr.), römischer Politiker und Ritter
 Tiberius Iulius Candidus Capito, römischer Suffektkonsul 122 

Capito  steht für:
 Capito (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Capito, Vogelgattung der Buntbärtlinge